Rhinoglena är ett släkte av hjuldjur. Rhinoglena ingår i familjen Epiphanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Rhinoglena